Huvsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Huvsjön, Uppland, sjö i Östhammars kommun,  (26,6 ha)
Huvsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (20,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn